Метод Хагенбах-Бишофа (квота Хагенбах-Бишофа) — метод определения количества мандатов, полученных партийным списком при пропорциональной избирательной системе. Назван по имени швейцарского математика Эдуарда Хагенбах-Бишофа.

Избирательная квота, согласно этому методу, вычисляется по формуле:
 ,
где:  — квота,  — количество действительных голосов. Является наиболее популярной в избирательных системах зарубежных государств.

Сравнение с другими методами

Примечания 

Избирательное право
Системы выборов